Кеннет Вермер (; ) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Цинциннати».

Клубная карьера 
Кеннет Вермер воспитанник футбольной академии «Аякса» из Амстердама. Дебют Вермера за основную команду состоялся 28 сентября 2006 года в матче Кубка УЕФА против норвежского «Старта». В той игре Вермер вышел на замену на 46-й минуте, заменив основного вратаря Денниса Гентенара, матч завершился победой «Аякса» со счётом 4:0.

В 2007 году Кеннет перешёл на правах аренды в «Виллем II», где за 16 матчей пропустил 30 голов. В 2008 году после окончании аренды Вермер вернулся в «Аякс».

12 августа 2010 года во время тренировки Вермер порвал правое ахиллово сухожилие и выбыл на шесть месяцев.

1 сентября 2014 года пресс-служба «Аякса» объявила о переходе Вермера в роттердамский «Фейеноорд». 28-летний голкипер заключил личный контракт на четыре года. Кеннет стал девятым футболистом в истории, перешедшим из «Аякса» в «Фейеноорд». В январе 2018 года был арендован бельгийским «Брюгге».

15 января 2020 года Вермер перешёл в клуб MLS «Лос-Анджелес». В американской лиге дебютировал 1 марта 2020 года в матче стартового тура сезона против «Интер Майами». 16 апреля 2021 года контракт Вермера с «Лос-Анджелесом» был расторгнут по взаимному согласию сторон.

7 мая 2021 года Вермер присоединился к «Цинциннати», подписав контракт до конца сезона 2022. За «Цинциннати» дебютировал 16 мая 2021 года в матче против «Интер Майами».

Сборная Нидерландов 
Вермер выступал за молодёжную сборную Нидерландов на молодёжном (до 20 лет) чемпионате мира 2005 года, проходившем в Нидерландах. Его сборная дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Нигерии в серии послематчевых пенальти со счётом 9:10.

Кеннет также выступал за молодёжную (до 21 года) сборную Нидерландов на молодёжном (до 21 года) чемпионате Европы 2006 и 2007 года, в составе сборной Вермер стал двукратным победителем турнира.

Вермер участвовал в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2008 года и сыграл 4 матча на самой Олимпиаде, пропустив в них 3 мяча. В первой сборной Кеннет дебютировал 14 ноября 2012 года в товарищеской встрече с Германией.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (4): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
 Вице-чемпион Нидерландов: 2009/10
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2006/07, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2006, 2013

«Фейеноорд»
 Чемпион Нидерландов: 2016/17
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (2): 2017, 2018

Сборная Нидерландов
 Чемпион Европы среди молодёжных команд (U-21) (2): 2006, 2007

Статистика выступлений

Клубная карьера 
По состоянию на 22 мая 2021 года

Национальная сборная 

Итого: 5 матча / 0 пропущено; 4 победы, 1 ничья, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»
Игроки ФК «Цинциннати»